Консовский — фамилия; имеет женскую форму Консовская.
 Консовский, Алексей Анатольевич (1912—1991) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Консовский, Дмитрий Анатольевич (1907—1938) — советский актёр.
 Консовский, Михаил Владиславович (1911—2000) — директор совхоза имени Коминтерна Чернобаевского района Черкасской области, Герой Социалистического Труда.

Консовская 
 Консовская, Юлия Вячеславовна — российская спорстменка.